Nataša Čmyreva ha battuto in finale Regina Maršíková 6-4, 6-3.

Teste di serie 

Assente

  Nataša Čmyreva (Campionessa)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1975